4148 McCartney è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0981383, inclinata di 5,19967° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato al bassista britannico Paul McCartney.

Note

Collegamenti esterni 

McCartney
Corpi celesti scoperti nel 1983